Platylophus est un genre de plantes à fleurs.
 Le Geai longup (Platylophus galericulatus) est une espèce de passereaux de la famille des Corvidae, la seule espèce du genre Platylophus.